Luigi Solari ist der Name folgender Personen:

* Luigi Solari (Biograf) (1873–1957), Freund und Biograf von Guglielmo Marconi.
 Luigi Solari (Mathematiker) (1932–1977), Mathematiker 
 Luigi Solari (Diplomat) (* 1938) italienischer Diplomat
 Luigi Solari (Geologe), mexikanischer Geologe :d:Q57638087